Weinfeld steht für:
 Weinfeld, Wüstung am Weinfelder Maar, Rheinland-Pfalz
 Weinfeld (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt

Weinfeld ist der Familienname folgender Personen:
 André Weinfeld (* 1947), französischer Filmschaffender, Fotograf und Journalist 
 Isay Weinfeld (* 1952), brasilianischer Architekt 
 Max von Fioresi-Weinfeld (1892–1951), Südtiroler Notar
 Moshe Weinfeld (1925–2009), israelischer Theologe und Historiker 

Siehe auch: 
 Weinfelden, Ort im Kanton Thurgau, Schweiz